Poi, poi
 poi – taniec wywodzący się z kultury Maorysów
 Poi – miejscowość w Wallis i Futunie

 POI
 POI (ang. Point of interest) – punkt użyteczności publicznej stosowany w kartografii elektronicznej np. nawigacji GPS